Le sigle HDRR peut faire référence à :

 Haut Débit Radio Régional, une société française de radiotélécoms ;
 High dynamic range rendering, un effet d'imagerie numérique utilisé en particulier dans des jeux vidéos 3D.